Die Scottish Football League Division Two wurde 1973/74 zum 68. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 68. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1973/74 traten 19 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz. Die Meisterschaft gewann der Airdrieonians FC, der sich zusammen mit dem Zweitplatzierten FC Kilmarnock den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 32 Treffern wurde Ian Fleming vom FC Kilmarnock.

Statistik

Abschlusstabelle

Weblink 
 Scottish Division Two 1973/74 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1973/74
1973 74